Tom Clancy’s Splinter Cell: Essentials (рус. Tom Clancy’s Splinter Cell: Избранное) — видеоигра в серии Splinter Cell в жанре стелс-экшен, разработанная Ubisoft Montreal эксклюзивно для PSP. Сэм Фишер попадает под арест. Во время допросов он вспоминает своё прошлое.

Геймплей 
Звуки и музыка частично взяты из второй части Pandora Tomorrow, включая систему аптечек. Анимация убийства и удушья персонажа перепутана местами. Приборы ПНВ на поверженных врагах висят в воздухе. Присутствуют мини-игры по обезвреживанию мин, взлому замков и компьютеров. Для приставки PSP игроки отмечали очень сложное управление: излишние повороты камеры и проделывание манёвров спокойно ставили персонажа под угрозу быть замеченным, а выскакивающие предложения о сохранении игры и сама процедура чекпоинта требовала несколько раз подтверждения.

Сюжет 
Игра начинается в 2009 году, после событий Splinter Cell: Double Agent (Продолжение второй версии (PS2, Xbox, Wii, Nintendo GameCube). Сэм Фишер приходит на кладбище к могиле своей дочери, где его арестовывают сотрудники АНБ по обвинению в терроризме и убийстве Ламберта. Сэм понимает, что его кто-то подставил. Во время допросов Фишер вспоминает своё прошлое.
Он вспоминает 1992 год, когда он ещё был в отряде «Морских котиков» и был направлен на задание в Колумбию. Его командиром был Дуглас Шетланд, которого позже берут в плен. Нарушив приказ командования, Фишер спасает Шетланда.
Затем идёт 1999 год. Ещё работая в ЦРУ, Фишер проводит в Югославии совместную с АНБ диверсию, а также участвует в операции по освобождению заложников. Командиром этой миссии был Ирвинг Ламберт.
В игре присутствуют старые миссии, встречавшиеся в предыдущих сериях, такие, как нефтяная вышка (Splinter Cell), пентхаус Зеркези (Chaos Theory) и Элсвортская тюрьма (Double Agent). Внезапно Уилльям Реддинг замечает, что некоторые данные Сэма не соответствуют его реальной карьере, и что помощник директора АНБ — Лоуренс Уильямс подделал их. Но Гримсдоттир слила доказательства невиновности Сэма на диск, после чего тот забрал Уильямс.
В конце игры Фишер признаётся Анне Гримсдоттир, что виновен в смерти Ламберта и что это было неофициальное прикрытие, о котором знал только Ламберт. В финальной миссии Сэм выкрадывает диск и сбегает с помощью Грим, дав начало событиям Splinter Cell: Conviction.
В заключительном ролике игры Уильямс говорит Фишеру, что ему все равно не скрыться и его обязательно найдут. Фишер отвечает Уильямсу, что если он хочет его найти, пусть оглянётся за спину: когда время придёт, он будет там.
В игре по мере прохождения кампании имеется возможность открытия трёх бонусных миссий без каких-либо заставок, взятых из Pandora Tomorrow.

Персонажи

Январь 2009 
 Сэм Фишер () — главный протагонист игры, бывший секретный оперативник «Третьего эшелона». Во время посещения могилы своей дочери был взят на допрос оперативниками «Третьего эшелона».
 Анна «Грим» Гримсдоттир () — руководитель отдела связи, эксперт по компьютерной безопасности «Третьего эшелона». Помогает Сэму сбежать из штаба «Третьего эшелона» и взять диск с файлами. В 1999 году координировала Сэма в Белгороде вместе с Ламбертом и с того момента помогает ему во всех операциях.
 Уилльям Реддинг () — полевой агент «Третьего эшелона», обнаруживший, что некоторые из файлов Сэма Фишера не соответствует действительности и тому, что на самом деле произошло во время событий миссий в карьере Сэма. Помогал с проникновением в пентхаус в 2007 году.
 Лоуренс Уильямс () — главный антагонист игры, заместитель директора АНБ, подделавший файлы по делам Сэма и укравший диск с настоящими данными.
 Эдвард Блэйк () — полевой аналитик АНБ, специализирующихся на разборе полётов иностранных действующих разведслужб. Несмотря на заметное отсутствие терпения и готовность прибегнуть к физическим методам допроса, его рекордный успех является одним из самых высоких в агентстве. Именно он допрашивает Сэма об операциях с Ламбертом и о его деятельности в штабе Армии Джона Брауна.

Май 1992 
 Дуглас Уэйн Шетланд () (†) — лейтенант и командир третьего отряда морских котиков, попавший в плен к партизанам, революционным силам Колумбии. Освобождён Сэмом. Убит им же в Splinter Cell: Chaos Theory.
 Мур () — капитан, он же и полковник, был командующим всех вооружённых сил США в регионе Норте-де-Сантандера в Колумбии. Сэм ослушался приказа ждать и пошёл спасать Шетланда.
 Брэдли, Лоуренс, Мартинес, Питер () — рядовые бойцы, полный состав отряда Дугласа, во время операции Лоуренс получает ранение (все только упоминаются).
 Майк, Эрик, Франк, Стивен () — вооружённые силы армии США, охраняющие лагерь, в котором находится уничтоженный партизанами вертолёт.
 Августин, Паоло, Дино, () — местные партизаны, находящиеся вблизи лагеря. Сэм допрашивает Дино на предмет месторасположения оборонительного бункера.
 Бако, Сантьяго () — партизаны из бункера, заставшие Сэма врасплох и взявшие его в плен.
 Кекипи, Ганс/Хуан, Фалко, Мануэль () — партизаны в бункере, Сэм допрашивает любого из них.
 Педро, Хавьер, Нардо, Яго, Хигинио () — партизаны за бункером, Сэм допрашивает Хигинио о численности партизанов в районе.

Октябрь 2004, Splinter Cell 
 Пётр Лежава () — компьютерный техник, работающий для грузин на нефтяной вышке. Наряду с грузинскими наёмниками высаживается на нефтяную вышку с целью использования своего ключа шифрования для передачи данных в базу данных Филипа Массе. Сэму поручено было проследить за ним, догнать его и отнять портфель с ключом к шифру.
 Филип Франкель Массе () (†) — канадский хакер, нанятый за обширные знания в области компьютеров. Человек, напрямую ответственный за грузинский информационный кризис. Убит Сэмом в Splinter Cell: Mission Pack.

Февраль 1999, события до Splinter Cell: Checkmate 
 Стеван Радович () (†) — охранник с рацией на судне, где находится ракетный груз. Служит в милиции, кузен Максима.
 Максим Радович () (†) — в отличие от своего кузена, Максим не имеет рации и не служит в милиции. Сэм допрашивает его об охране судна.
 Радович () (†) — другой охранник на судне, просящий капитана об авансе по рации.
 Яков () (†) — охранник на судне, недовольный поведением Радовича, который плохо высказался о его девушке.
 Любань (2), Мацек, Драган, Роман, Терентий, Милан () (†) — охранники на судне. Сэм допрашивает первого Любаня из двух. Все убиты Сэмом.
 Тибор, Предраг, Алексей, Яолан, Владимир, Павел, Велислав, Николай, Томаш Марич, Валериан () (†) — охранники штаба радарной пусковой установки ЗРК. У Алексея и Томаша есть блок данных с письмом. Все убиты Сэмом, а сама ЗРК уничтожена им же из снайперской винтовки.
 Бозидар Терзич () — полковник, упоминается только в письме, найденном у Алексея.
 Милош Бозанивч () — сержант, упоминается лишь в письме Томаша Марича, который жалуется на него за воровство личных вещей.

Август 2006, события после Splinter Cell: Pandora Tomorrow 
 Джим, Марк, Эдди, Джек () — сообщники торговцев оружием, гражданские рабочие, допрошенные Сэмом. У Марка также есть блок данных с письмом, посланным Эдди к своей возлюбленной Лизе. Эдди появляется в виде голоса из интеркома, а Лиза лишь упоминается.
 Эрнест () (†) — покупатель оружия, убит Сэмом.
 Джордж () — торговец оружием. Сбежал после взлома серверной Сэмом.
 Крис () — торговец оружием, помощник Джорджа. Сбежал после взлома серверной Сэмом.
 Норм () (†) — покупатель оружия, помощник Эрнеста, убит Сэмом.
 Фил, Том (†) () — сообщники торговцев оружием, убиты Сэмом. У Фила есть блок данных с письмом от начальника мистера Блэйка (только упоминается).
 Уолт, Рич, Робби, Стив () (†) — сообщники торговцев оружием, убиты Сэмом. Стив убит в серверной, где был взломан сервер.
 Чак () — сообщник торговцев оружием, гражданский рабочий, допрошенный Сэмом. Охраняет серверную.
 Мэтьюс () — полковник, заказавший оружие. Упоминается в разговоре с Эрнестом, который Сэм записал для доказательств.
 Фрейзер () — агент АНБ, незаконно продававший украденное оружие и надеявшийся подставить Сэма. Сэм допросил его, а затем захватил и повёз на допрос в штаб «Третьего эшелона» по приказу Ламберта.

Июнь 2007, Splinter Cell: Chaos Theory 
 Абрахим Зеркези () (†) — главный антагонист игры, владелец пентхауса. Убит Дугласом Шетландом в Splinter Cell: Chaos Theory.
 Николас, Джеральд, Рольф, Слава, Питер, Игорь, Казимир, Юрий, Кэрол, Джордан, Лазло, Патрик, Влад, Свен, Ганс () — охрана пентхауса, допрошенная Сэмом.

Ноябрь-Декабрь 2008, Splinter Cell: Double Agent 
 Ирвин Ламберт () (†) — полковник, директор и координатор заданий «Третьего эшелона». Торговец оружием под прикрытием, после раскрытия был взят в плен членами АДБ и убит Сэмом по приказу Эмиля. До этого момента на протяжении всех событий с 1999 года является координатором операций Сэма Фишера.
 Эмиль Дюфран () (†) — лидер АДБ, приказывает Сэму убить Ламберта. Убит Сэмом в Splinter Cell: Double Agent.
 Карсон Мосс () — правая рука и начальник охраны Эмиля, узнал о разговоре Сэма и рассказал Эмилю об этом. Убит Сэмом в Splinter Cell: Double Agent.
 Джейми Вашингтон () (†) — заключённый в тюрьме Эллсворт, к которому Сэму было поручено завоевать доверие и вытащить его оттуда, грамотно совершив побег. Убит Сэмом в Splinter Cell: Double Agent.
 Билли Джо Сайкс () (†) — компьютерный техник, заснувший на посту охраны комнаты Мосса. Убит Сэмом в Splinter Cell: Double Agent.
 Майки () (†) — для завоевания доверия Джейми попросил Сэма убить одного из сокамерников, который враждебно к нему относится.
 Питер, Эндрю, Дэйв () — люди из персонала штаба АДБ. Сэм вместо себя пытается подставить Дэйва, который лишь упоминается в изменённом разговоре.

Апрель 2006, Splinter Cell: Pandora Tomorrow 
 Фрэнсис Коэн () — полевой агент «Третьего эшелона». Специалист по транспортировке и вооружению, производит высадку и эвакуацию Сэма.
 Сухади Садоно () — главный антагонист игры, лидер радикальной индонезийской партизанской группы Дара Дан Доа («Кровь и Могила») (. Захвачен Сэмом и передан Ингрид.
 Дуглас Уэйн Шетланд () — близкий друг и товарищ Сэма по оружию, главный исполнительный директор компании Дисплейс Интернэшенл (), глава частной военной корпорации. Поддерживал Сэма в операции по прослушке переговоров Садоно под кодовым названием «Армия призраков».
 Дермот Пол Брунтон () — внутренний технологический консультант-посредник «Третьего эшелона» со 2 ноября 2005.
 Ингрид Рут Карлтсон () — внедрённый агент ЦРУ в личное окружение Садоно. В миссии по захвату Садоно была разоблачена Норманом Сотом и спасена Сэмом.
 Норман Вашингтон Сот () (†) — главный антагонист игры, бывший сотрудник ЦРУ. Во время операции «Красная борода» получил травму, когда его автомобиль подорвался на мине. Потеряв нижнюю половину правой ноги и мочку уха, теперь он носит протез. Через некоторое время правительство США приостановило всю поддержку операции, когда они столкнулись с радикальными идеалами индонезийских партизанских организаций, где ранее он проходил тренировку. Все силы эвакуировались из Индонезии, оставив Сота одного. Чувствуя предательство, он поклялся отомстить правительству США. Сот ушёл в подполье, выпал из поле зрения ЦРУ и стал сотрудничать с Садоно. Убит Сэмом в Splinter Cell: Pandora Tomorrow.
 Клифтон Финч () — офицер ЦРУ. Упомянут во время разговора Сэма с Норманом Сотом как его покровитель, но быстрый поиск аналитика показал, что тот был на больничном, что означало — Сот солгал.
 Азрул Идрис Арифин () — пилот вертолёта Садоно, тайный агент ЦРУ под прикрытием. Встречался с Сэмом во время перехвата переговоров Сухади. В этой версии вводит код самостоятельно, не говоря его Сэму.
 Сигит, Кунторо () — гражданские рядом с телевидением в Индонезии, ремонтирующие мотоцикл.
 Дан () — партизан в коридоре в здании телевидения, Ингрид перебрасывается с ним парой слов.

Критика 

Критические реакции на Splinter Cell: Essentials были смешанными. GameRankings дал 58,22 %, а Metacritic 58/100.

Жуан Кастро из IGN дал игре оценку 6.3 из 10, сказав: «Она чувствует себя брошенной, даже немного сломанной во время определённых частей. Помимо этого, геймплей выглядит так, как будто она не принадлежит PSP. Она жаждет второго аналогового стика и дополнительной пары кнопок, например. Мало того, что она страдает совсем немного в производительности отдела — вы будете редко видеть когда игра идёт гладко, и что ещё хуже то, что Essentials не выглядит всевпечатляющей. И это из серии, которая всегда раздвигает границы существующей технологии».

Грег Миллер из GameSpot дал Essentials оценку 5.8 из 10, сказав: «Splinter Cell: Essentials звучит как прекрасная идея. Возьмите несколько миссий из предыдущих игр, немного перепутайте их, добавьте некоторые совершенно новые миссии, и уместите все это на PSP. К сожалению, из-за некоторых плохих элементов управления, угнетающе тёмных уровней и режима бесполезной многопользовательской игры, результатом является продукт, который больше разочарует, чем пойдёт на пользу.»

Примечания

Ссылки 
 Ревью Gamespot о SC: Essentials

Splinter Cell
Игры только для PlayStation Portable
Стелс-экшены
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment